Eusébio ou Eusébio peuvent désigner :

Prénom 
 
  (1822-1892) est un écrivain espagnol.
 Eusebio Ayala (1875–1942), est le président du Paraguay de 1921 à 1923 puis de 1932 à 1936.
 Eusebio Bava (1790-1854) est un général italien.
  (1893-1965) est un musicien cubain.
 Eusébio Guimarães (né en 1966) est un footballeur portugais.
 Eusebio Bejarano (né en 1948), est un footballeur espagnol.
 Eusebio da San Giorgio (1470-1550) est un peintre italien de la renaissance.
 Eusébio da Silva Ferreira dit Eusébio (1942-2014) est un footballeur international portugais.
 Eusebio Di Francesco (né en 1968) est un footballeur international italien.
 Eusebio Guiñazú (né en 1982) est un joueur de rugby à XV argentin.
 Eusebio Kino (1645-1711) est missionnaire catholique italien.
  (1826-1910) est un poète chilien, auteur de l'hymne national du Chili.
 Eusébio Malho Sousa (né en 1973) est un footballeur portugais.
 Eusebio Pedroza (né en 1953) est un boxeur panaméen.
 Eusebio Sacristán (né en 1964) est un footballeur international espagnol.
 Eusébio Scheid (né en 1932) est un cardinal catholique brésilien.
 Eusebio Unzué (né en 1955) est un manager d'équipe cycliste professionnelle.
 José Eusebio Otálora (1826-1885), est le président de la Colombie de 1882 à 1884.

Toponyme 
 Eusébio est une municipalité de l'État brésilien du Ceará.

Patronyme 

 Tony Eusebio (né en 1967) est un joueur de baseball qui a joué au sein de la Ligue majeure de baseball.
 Ibrahima Ba Eusebio (né en 1951) est un footballeur international sénégalais.

Homonymie de prénom